Набережный — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Набережный — посёлок в Чашникском районе Витебской области.

Россия 
 Набережный — посёлок в Красногвардейском районе Адыгеи.
 Набережный — посёлок в Смоленском районе Алтайского края.
 Набережный — деревня в Бижбулякском районе Башкортостана.
 Набережный — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Набережный — посёлок в Усольском районе Иркутской области.
 Набережный — посёлок в Арбажском районе Кировской области.
 Набережный — посёлок в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Набережный — посёлок в Фалёнском районе Кировской области.
 Набережный — посёлок в составе города Печора Коми.
 Набережный — хутор в Кущёвском районе Краснодарского края.
 Набережный — посёлок в Павловском районе Краснодарского края.
 Набережный — хутор в Староминском районе Краснодарского края.
 Набережный — посёлок в Омском районе Омской области.
 Набережный — посёлок в Тоцком районе Оренбургской области.
 Набережный — посёлок в Ливенском районе Орловской области.
 Набережный — посёлок в Красновишерском районе Пермского края.
 Набережный — посёлок в Зеленодольском районе Татарстана.
 Набережный — посёлок в Торжокском районе Тверской области.
 Набережный — посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области.
 Набережный — посёлок в Грозненском районе Чечни.

См. также 
 Набережная (значения)
 Набережное